Sonic the Hedgehog 2 może odnosić się do następujących gier:
 Sonic the Hedgehog 2 – gra wideo na konsolę Sega Mega Drive/Genesis
 Sonic the Hedgehog 2 – gra wideo na konsolę Sega Master System i Sega Game Gear